En sciences, l’expression latine in vitro désigne toutes sortes d’opérations réalisées dans un milieu artificiel (comme un tube de verre).

Pour ce premier sens, voyez l’article in vitro.

In vitro désigne aussi :
 un livre écrit par Marc Caro, In vitro (livre), publié en 1981 ;
 un groupe punk, In Vitro.